Тонанзинтла има више значења:

 Тонанзинтла (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тонанзинтла, Санта Марија Тонанзинтла (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тонанзинтла (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику